A Puskás Akadémia FC a 2021–2022-es szezonban az NB1-ben indul, miután a 2020–2021-es NB1-es szezonban második helyen zárta a bajnokságot.Az Európai Konferencia Liga első selejtező körében a finn Inter Turku csapatával játszott, a második selejtező körben a lett RFS csapatával játszottak, és estek ki a sorozatból 5-0-ás összesítéssel.

A Magyar kupában a legjobb 32 csapat között a Győri ETO FC ellen estek ki az egy meccses 1-0-ás vereséget követően.

A bajnokságot a dobogó harmadik fokán zárták, 54 szerzett ponttal.

Változások a csapat keretében 
2022 április 25. szerint.

*A félkövérrel jelölt játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.

Érkezők

Távozók

Játékoskeret 

 Utolsó módosítás: 2022. április 25. 
 *A vastaggal jelzett játékosok felnőtt válogatottsággal rendelkeznek.
 **A dőlttel jelzett játékosok kölcsönben szerepelnek a klubnál.

Szakmai stáb 
2021. június 7-én lett frissítve.

Európa Konferencia Liga

1. selejtező kör 

 Puskás Akadémia: Tóth - Nagy Zs. (), Nunes, Stronati, Deutsch (Favorov ) - Spandler, van Nieff - Slagveer (Komáromi ), Baluta (Puljic ), Kiss T. (Gruber ), - Plsek

Fel nem használt cserék: Markek (kapus), Major, Posztobányi, Ominger, Corbu, Mim, Kozák, Junior. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

 Puskás Akadémia: Tóth - Nagy Zs. (), Nunes, Stronati, Spandler - Favorov (Kozák ), van Nieff - Slagveer (Komáromi ), Plsek, Kiss T. - Puljic (Corbu )

Fel nem használt cserék: Markek (kapus), Major, Posztobányi, Ominger, Gruber, Baluta, Junior. Vezetőedző: Hornyák Zsolt

2. selejtező kör

Jegyzetek 

20212022
Labdarúgócsapatok 2021–2022-es szezonja